Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Nepal. IJsland heeft geen ambassade in Nepal.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Nepal
IJslandse